

Plaats in Engeland 
Brierley (Gloucestershire)
Brierley (Herefordshire)
Brierley (South Yorkshire)